Irrawady es un topónimo del Sudeste asiático. Puede referirse a:

 División territorial de Birmania, hoy llamada Ayeyarwady.
 Río Irrawady, principal río de Myanmar.